Edmond Henry peut désigner :

 Edmond Henry (1839-1905), homme politique français ;
 Edmond Henry (1910-1972), chirurgien français ;

Voir aussi 

 Prix Edmond Henry.